Scopula:
 sind in der Arachnologie Haftfortsätze an den Haaren einiger Spinnenarten; siehe Scopula (Spinne)
 eine Gattung der Schmetterlinge; siehe Scopula (Gattung)